

Sigle 
 Regolamento Internazionale delle Carrozze
 Roman Imperial Coinage – catalogo della monetazione imperiale romana
 Rede Independência de Comunicação – canale televisivo brasiliano associato a RecordTV

Codici 
 RIC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Richmond, Richmond (Virginia), Stati Uniti d'America
 RIC – codice ISO 3166-2:GB di Richmond upon Thames (Regno Unito)
 RIC, Ric's Art Boat e Ric's River Boat: Recreative International Centre

Persone 
 Ric – pseudonimo dell'attore e cantante italiano Riccardo Miniggio